Трипаносомо́зы — болезни позвоночных и человека, вызываемые паразитическими простейшими — трипаносомами. В частности, к числу трипаносомозов относятся такие заболевания человека, как сонная болезнь и болезнь Шагаса; в начале XXI века первая из них (распространённая в странах Тропической Африки) уносила в год около 50 тыс. человеческих жизней, а вторая (районы распространения которой охватывают значительную часть Латинской Америки) — около 13 тыс. жизней.

В большинстве случаев трипаносомозы представляют собой трансмиссивные зооантропонозы и зоонозы; в качестве переносчиков выступают кровососущие двукрылые (мухи цеце, , слепни из рода Tabanus), а также триатомовые клопы из семейства хищнецов. Случная болезнь лошадиных не является трансмиссивным заболеванием и передаётся от одного животного другому в момент случки через слизистые оболочки половых путей.

Важнейшие трипаносомозы 
Ниже приводится список важнейших трипаносомозов млекопитающих с указанием подверженных ему видов, конкретного возбудителя, вызывающего данное заболевание, основных симптомов и важнейших переносчиков:

Сонная болезнь (хронический вариант): человек, обезьяны. Возбудитель — . Набухание шейных лимфатических узлов, лихорадка, отёки дистальных частей конечностей и вокруг глаз, менингоэнцефалит, сонливость. Переносчик — мухи рода Glossina (в основном из группы Glossina fuscipes).

Сонная болезнь (острый вариант): человек. Возбудитель —  (он паразитирует также в крови некоторых антилоп, у которых не вызывает видимых симптомов заболевания и которые служат естественным резервуаром заболевания). Набухание шейных лимфатических узлов, лихорадка, отёки дистальных частей конечностей и вокруг глаз, менингоэнцефалит, сонливость. Переносчик — мухи рода Glossina (в основном из группы Glossina morsitans).

: лошадиные, парнокопытные, грызуны, хищные. Возбудитель — , а также  и . лихорадка, менингоэнцефалит, анемия, параличи. Переносчик — мухи рода Glossina.

Болезнь Шагаса: человек, домашние животные. Возбудитель — Trypanosoma cruzi. Лихорадка, отёки века, менингоэнцефалит, поражения желудочно-кишечного тракта, миокарда, печени, центральной нервной системы. Переносчик — триатомовые клопы из семейства хищнецов, прежде всего  и Rhodnius prolixus.

Сурра: лошадиные, парнокопытные, хищные. Возбудитель — . Лихорадка, отёки, анемия, сонливость. Переносчик — слепни из рода Tabanus и мухи- из рода Stomoxys.

Случная болезнь: лошадиные. Возбудитель — . Отёки половых органов, параличи.

Примечания

Литература 
 
 
 
   — P. 1469—1480. — .

Забытые болезни
Тропические болезни